Губачек () — чешская фамилия. Известные носители:
 Губачек, Давид (род. 1977) — чешский футболист.
 Губачек, Карел (1924—2011) — чешский архитектор, создатель башни Ештед и гостиницы на верхушке горы Ештед города Либерец.
 Губачек, Петр (род. 1979) — чешский хоккеист.